Robur – Związek Kopalń Górnośląskich Robur, przedsiębiorstwo hurtowej sprzedaży węgla kamiennego w II Rzeczypospolitej.
 Robur – nazwa statków pod polską banderą, których armatorem było przedsiębiorstwo Polskarob
 Robur – włoskie przedsiębiorstwo  zajmujące się badaniem, produkcją i rozwojem zasilanych gazem absorpcyjnych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych oraz nagrzewnic gazowych.
 Robur – samochody ciężarowe produkowane przez Robur-Werke